Агила (Agila) може да се отнася за:

 Агила I (+ 554), вестготски крал
 Агила II (+ 711), вестготски крал
 Опел Агила, Microvan – модел на германската кола Опел